Zeiteinteilung steht für
 Zeitmanagement
 Tagesrhythmus
 Zeitzonen

Siehe auch:
 biologischer Rhythmus
 Teilzeit